Deinocheiridae é uma família extinta de dinossauros do clado Ornithomimosauria. Ocorreu na Ásia durante o período Cretáceo do Albiano até o Maastrichtiano. O grupo existiu entre 115 a 69 milhões de anos, com o Beishanlong ocorrendo entre 115 a 100 milhões de anos, o Garudimimus de 100 a 83 milhões de anos, e o Deinocheirus entre 71 a 69 milhões de anos.

Nomenclatura e taxonomia
A família foi criada por Halszka Osmólska e Ewa Roniewicz em 1970, e foi composta por um único gênero, o Deinocheirus, criado no mesmo ano. Inicialmente a família foi classificada na superfamília Megalosauroidea na infraordem Carnosauria. Nas décadas de 1970 e 1980, a família continuou a ser usada no sentido original por alguns autores, ou seja monotípica, mas relacionada com a Therizinosauridae, na infraordem Deinocheirosauria, entretanto, outros pesquisadores consideraram-na como um sinônimo de Ornithomimidae.

Na década de 1990 e 2000, o gênero Deinocheirus passou a ser classificado na família Ornithomimidae ou então no clado Ornithomimosauria, e o termo Deinocheiridae caiu em desuso. Com a descoberta de novos espécimes de Deinocheirus mirificus, uma análise filogenética publicada em 2014 demonstrou a relação entre os gêneros Deinocheirus, Garudimimus e Beishanlong, agrupando-os numa categoria de família, e então validando e expandindo a Deinocheiridae. A família Garudimimidae descrita por Richen Barsbold em 1981 para o gênero Garudimimus, passa a ser um sinônimo de Deinocheiridae. Lee e colaboradores, em 2014, estabeleceram também a primeira definição para a família Deinocheiridae: "Deinocheirus mirificus e todos os táxons que compartilham um ancestral comum mais recente com este que com o Ornithomimus velox".

O cladograma abaixo segue as análises de Yuong-Nam Lee, Rinchen Barsbold, Philip J. Currie, Yoshitsugu Kobayashi, Hang-Jae Lee, Pascal Godefroit, François Escuillié e Tsogtbaatar Chinzorig (2014):

Ornithomimosauria
Famílias de dinossauros